Neuschwanstein steht für:

 Schloss Neuschwanstein, Schloss bei Füssen, Bayern
 Festspielhaus Neuschwanstein, siehe Musiktheater Füssen
 Neuschwanstein (Meteorit)
 Neuschwanstein (Band), deutsche Band
 Neuschwanstein (Roman), Roman von Norbert Klugmann